Mužská čtyřhra Citi Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic včetně jedné postoupivši z kvalifikace. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl pár Raven Klaasen a Michael Venus, kteří na turnaji nestartovali společně. Klaasen vytvořil dvojici s McLachlanem, spoluhráčem Venuse se stal Neal Skupski. Oba páry se pak utkaly ve finále.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, jihoafricko-japonský pár Raven Klaasen a Ben McLachlan, který ve finále za 1.46 hodin zdolal druhé nasazené britsko-novozélandské duo Neala Skupskiho a Michaela Venuse po dvousetovém průběhu 7–6(7–4) a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali po triumfu na Bett1Hulks Championship 2020 druhou společnou trofej. Klaasen vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro McLachlana to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  John Peers /  Filip Polášek (1. kolo)
  Neal Skupski /  Michael Venus (finále) 
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open
Tenis v USA v roce 2021